Marcel Houben (né le  à Heerlen aux Pays-Bas) est un joueur néerlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1982 avec l'Smoke Eaters Geleen dans la Eerste divisie.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1982-1983 || Smoke Eaters Geleen || Eerste divisie ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||1 ||0 ||1 ||2                
|-
|1983-1984 || Smoke Eaters Geleen || Eerste divisie ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||7 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1984-1985 || Smoke Eaters Geleen || Eerste divisie ||36 ||6 ||15 ||21 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1985-1986 || Smoke Eaters Geleen || Eerste divisie ||32 ||11 ||4 ||15 ||12 ||8 ||1 ||1 ||2 ||4              
|-
|1986-1987 || Smoke Eaters Geleen || Eerste divisie ||28 ||1 ||2 ||3 ||20 ||15 ||3 ||3 ||6 ||14       
|-
|1987-1988 || Smoke Eaters Geleen || Eerste divisie ||28 ||8 ||5 ||13 ||13 ||14 ||1 ||1 ||2 ||12                
|-
|1988-1989 || Smoke Eaters Geleen || Eerste divisie ||28 ||2 ||7 ||9 ||18 ||17 ||4 ||2 ||6 ||10          
|- 
|1989-1990 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ijshockey ||28 ||11 ||14 ||25 ||26 ||12 ||2 ||5 ||7 ||10                  
|-
|1990-1991 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ijshockey ||24 ||10 ||25 ||35 ||22 ||10 ||7 ||5 ||12 ||6               
|-
|1991-1992 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ijshockey ||35 ||6 ||21 ||27 ||36 ||8 ||2 ||3 ||5 ||22             
|-
|1992-1993 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ijshockey ||29 ||9 ||23 ||32 ||32 ||17 ||3 ||3 ||6 ||16
|-
|1993-1994 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ijshockey ||24 ||18 ||28 ||46 ||12 ||20 ||4 ||14 ||18 ||24              
|- 
|1994-1995 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ijshockey ||31 ||6 ||21 ||27 ||63 ||7 ||2 ||1 ||3 ||16            
|- 
|1995-1996 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ijshockey ||30 ||5 ||30 ||35 ||40 ||5 ||3 ||7 ||10 ||10
|-
|1996-1997 || EV Ravensbourg || 2. Bundesliga ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-               
|-
|1996-1997 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ijshockey ||27 ||8 ||16 ||24 ||92 ||2 ||1 ||1 ||2 ||4              
|-
|1997-1998 || Smoke Eaters Geleen || Eerste divisie ||10 ||6 ||17 ||23 ||16 ||2 ||0 ||2 ||2 ||10            
|-
|1998-1999 || Smoke Eaters Geleen || Eerste divisie ||24 ||8 ||21 ||29 ||68 ||4 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
|1999-2000 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ijshockey ||32 ||7 ||10 ||17 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-               
|- 
|2000-2001 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ijshockey ||28 ||0 ||12 ||12 ||146 ||5 ||1 ||2 ||3 ||10
|- 
|2001-2002 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ijshockey ||33 ||5 ||11 ||16 ||104 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6 
|- 
|2008-2009 || Smoke Eaters Geleen II || Eerste divisie ||5 ||2 ||2 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mai 1967
Joueur international néerlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Smoke Eaters Geleen